Le Festin des dieux (en italien, Festino degli dei) est un tableau commencé par Giovanni Bellini en 1514, retouché par Dosso Dossi, et achevé par Titien en 1529. Il représente les dieux de la mythologie gréco-romaine festoyant. Commandé par Alphonse d'Este, il est aujourd'hui conservé à la National Gallery of Art, à Washington.
Sur le seau en bois en bas à droite du tableau figure l'inscription : joannes bellinus venetus / p MDXIIII.

Postérité 
Le tableau fait partie des « 105 œuvres décisives de la peinture occidentale » constituant le musée imaginaire de Michel Butor.

Références

Liens externes 

Tableau de Giovanni Bellini
Tableau de Dosso Dossi
Tableau de Titien
Repas dans la peinture
Apollon dans la peinture
Zeus ou Jupiter dans la peinture
Poséidon ou Neptune dans la peinture
Hermès ou Mercure dans la peinture
Dionysos ou Bacchus dans la peinture
Âne dans la peinture
Œuvre conservée à la National Gallery of Art